Лев Плато́нович Карса́вин (, , Санкт-Петербург — по разным сведениям 17 июля или 20 июля 1952 года, Абезь, Коми АССР, СССР) — русский религиозный философ, историк культуры, медиевист, поэт.

Ранние годы 
Родился в семье актёра балета Мариинского театра Платона Константиновича Карсавина и его жены Анны Иосифовны, урождённой Хомяковой, дочери двоюродного брата известного славянофила А. С. Хомякова. Брат балерины Тамары Карсавиной.

Ученик И. М. Гревса, окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1906). С 1909 года преподавал в Историко-филологическом институте (профессор с 1912 года, инспектор с 1914) и на Высших женских (Бестужевских) курсах; приват-доцент Петербургского университета (с 1912 года), затем профессор (с 1916 года).

Магистерская диссертация — монография «Очерки религиозной жизни в Италии XII—XIII веков» (1912; защитил в 1913). Докторская диссертация — «Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв., преимущественно в Италии» (1915; защитил в 1916).

Участник петроградского «Братства Святой Софии» (1918—1922). Был одним из членов-учредителей Вольной философской ассоциации (Вольфила, 1919—1924). В 1920 году один из учредителей издательства «Петрополис», один из учредителей и профессоров Богословского института. В 1921 году избран профессором Общественно-педагогического и правового отделений факультета общественных наук Петроградского университета, председателем Общественно-педагогического отделения.

В августе 1922 года был арестован и приговорён к высылке за границу без права возвращения. Освобождён незадолго до высылки.

Эмиграция 

Выслан из советской России в ноябре 1922 года вместе с группой из сорока пяти деятелей науки и культуры (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, И. Ильин и другие) и членами их семей в Германию. В Берлине был избран товарищем (то есть заместителем) председателя Бюро Русского академического союза в Германии, стал одним из организаторов, затем сотрудником Русского научного института. Соучредитель (вместе с Н. А. Котляревским) издательства «Обелиск». С 1926 года жил в Кламаре под Парижем. Примкнул к евразийскому движению: возглавил Евразийский семинар в Париже, был членом редколлегии газеты «Евразия» (1928—1929) и её ведущим автором, участвовал в евразийских сборниках.

В Литве 
В конце 1927 года получил приглашение занять кафедру всеобщей истории в Литовском университете (Каунас; впоследствии Университет Витаутаса Великого). С 1928 года жил в Каунасе; в 1928—1940 годах профессор всеобщей истории университета в Каунасе (с 1929 года преподавал на литовском языке). После присоединения Литвы к СССР остался в стране. С переводом гуманитарного факультета университета в Вильнюс (1940) стал профессором Вильнюсского университета. С 1941 года одновременно преподавал в Художественном институте. Короткое время работал в Художественном музее.

Живя в Литве, редактировал академические издания, издал свои книги на русском языке «О личности» (1929) и «Поэма о смерти» (1931). На литовском языке опубликовал работу «Теория истории» (1929), фундаментальное пятитомное исследование «История европейской культуры» (, 1931—1937), несколько десятков статей по средневековой философии и теологии в «Литовской энциклопедии» () и журналах.

Арест, высылка и смерть 
В 1944 году советскими властями отстранён от преподавания в Вильнюсском университете, уволен из музея. В 1949 году уволен из Художественного института, арестован и обвинён в участии в антисоветском евразийском движении и подготовке свержения советской власти. В марте 1950 года приговорён к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Умер от туберкулёза в спецлагере для инвалидов в посёлке Абезь Коми АССР.

Увековечивание памяти 
В 1989 году в результате многолетнего поиска В. И. Шаронова на чудом уцелевшем лагерном кладбище близ посёлка Абезь было установлено место захоронения Л. П. Карсавина. Это стало возможным благодаря личному архиву Е. И. Ванеевой, вдовы ученика Л. П. Карсавина, в котором сохранилась фотография Владаса Шимкунаса у могилы с литерой «П-11», занесённой в личное дело НКВД Льва Карсавина как литера захоронения, а также свидетельствам бывших заключённых Абезьского лагеря. В 1990 году в Литве у лидеров «Саюдиса» возникла идея перенесения останков Карсавина в Вильнюс. Дочери Карсавина Сусанна и Марианна высказались против такой идеи. После вмешательства авторитетного католического священника Станисловаса Добровольскиса попытки перенести прах Карсавина прекратились. В 1990 году житель Абези Виктор Ложкин установил на могиле крест, а литовские общественные организации — памятник репрессированным в форме разъятого металлического листа на постаменте с разрывом в виде креста.

В декабре 1992 года в связи со 110-летием со дня рождения в центре Каунаса на доме по улице Кревос (), в котором Карсавин жил в 1935—1940 годах, была открыта мемориальная таблица с барельефом (скульптор Владас Жуклис, архитектор Йонас Лукше). Имя Карсавина носит школа в Вильнюсе (с 1996 года) и в 1994—2008 годах носила школа в Каунасе (ныне Жалякальнисская прогимназия).

17 октября 2005 года на фасаде дома в Вильнюсе (улица Диджёйи, 1; так называемый «дом Франка»), в котором жил Карсавин в 1940—1949 годах, открыта памятная таблица из песочно-розового мрамора с барельефом учёного (работа скульптора Ромуалдаса Квинтаса) и с текстом на литовском и русском языках. 3 февраля 2006 года в Каунасе на так называемом «профессорском доме» () открыта коллективная мемориальная таблица в память живших в этом здании профессоров Университета Витаутаса Великого с упоминанием Льва Карсавина, жившего здесь 1928—1929 годах (архитектор Йонас Лукше).

На литовском языке переиздана «История европейской культуры» и другие сочинения Карсавина. В составленную поэтом и переводчиком Альфонсасом Буконтасом книгу на литовском языке вошли отдельные трактаты и поэзия. В переводах Альфонсаса Буконтаса была издана книга сонетов и терцин Карсавина (с параллельным текстом на русском языке)

Научная деятельность 
Работы раннего периода, основанные на обширном материале исторических источников, посвящены истории средневековых религиозных течений и духовной культуры средневековья. Высоко оценивал Карсавина как медиевиста А. Я. Гуревич.

Философия 
Развивал своеобразную версию «философии всеединства» применительно к проблеме личности, методологии истории, истории культуры, гносеологии, этике, социологии, стремясь к созданию целостной системы христианского миросозерцания. Опирался на раннехристианские учения (патристика, Ориген) и русскую религиозную философию, в особенности на традицию В. С. Соловьёва. Категория всеединства у Карсавина понимается как динамический принцип становления бытия и в качестве фундаментальной категории исторического процесса лежит в основе историософии.

В трудах Карсавина одно из главных мест занимает понятие личности человека, оно является одним из центральных для философа. Карсавин полагал, что становление личности человека тесно связано с процессом его обожения (в связи с этим одной из проблем, которая интересовала философа, был вопрос о том, является ли личностью ребёнок), так как человек с развитой личностью, собравший её воедино из раздробленного состояния, характерного для современной эпохи, становится духовным и приближается к Богу, не имея, однако, возможности достичь Его.

Понятие личности у Карсавина связано с понятием бытия. Оно понимается как высшее существование в Боге, тогда как реальная, земная жизнь получает название «бывания», что подчёркивает её конечность, несовершенность. Из этого следует, что человек, рождаясь в этом мире, не является личностью в том смысле, в каком её понимает Карсавин. Он — лишь некая «заготовка» или «субстрат», который потенциально может приблизиться к состоянию личности, стать частью Божественной Ипостаси, только посвятив свою жизнь процессу обожения, то есть существованию, уподобленному жизни Христа. Кроме того, становясь личностью, человек не должен стремится к совершению чего-то уникального. Личность развивается в человеке в процессе интериоризации общих божественных ценностей. Здесь прослеживается идея всеединства, так как отдельные личности, с одной стороны обладая некоторой природной индивидуальностью, усваивают единые высшие ценности, а кроме того, устремляют свою жизнь к общей цели.

Совокупность личностей, устремлённых к Богу, философом понимается как «соборная» или «симфоническая» личность. Здесь Карсавин отклоняется от традиционной христианской философии, так как ставит эту симфоническую личность выше индивидуальной, хотя последняя является подобием Бога.

Библиография 
 Из истории духовной культуры падающей римской империи. Политические взгляды Сидония Аполлинария. — СПб., 1908.
 Очерки религиозной жизни в Италии XII—XIII вв. СПБ. 1912.
 Монашество в Средние века. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1912. — [2], 109, [1] с. PDF
 Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках преимущественно в Италии. — Пг.: Научное дело, 1915. — XVI, 360 с.
 Культура средних веков. СПБ — М., 1914.
 Введение в историю. Петроград, 1920.
 Восток, Запад и русская идея. — Петроград, 1922. — 80 с.
 Д. Бруно. Берлин, 1923.
 Философия истории. Берлин, 1923.
 О началах. Берлин, 1925.
 
 Ответ на статью Бердяева об евразийцах. // Путь. — 1926. — № 2. — С. 124—127
 Апологетический этюд. // Путь. — 1926. — № 3. — С. 29-45
 Об опасностях и преодолении отвлеченного христианства. // Путь. — 1927. — № 6. — С. 32-49
 Пролегомены к учению о личности. // Путь. — 1928. — № 12. — С. 32-46
 Perí archon. Ideen zur christlichen Metaphysik. Memel, 1928.
 О личности. (Каунас), 1929.
 Поэма о смерти, 1931.
 Europos kultūros istorija. Kaunas, 1931—1937.
 Путь православия. Берлин, 1923.
 Святой Августин и наша эпоха. // Символ. — 1992. — № 28. — С. 233—241.
 Архив Л. П. Карсавина. Вып. I: Семейная корреспонденция. Неопубликованные труды / Сост., предисловие, комментарий П. И. Ивинского. — Вильнюс: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. ISBN 9986-19-517-9
 Архив Л. П. Карсавина. Вып. II: Неопубликованные труды. Рукописи / Сост., вступит. статья, комментарий П. И. Ивинского. — Вильнюс: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. ISBN 9986-19-591-8

Примечания

Литература 
 Библиография трудов Льва Карсавина / Изд. Александра Клементьева. Предисл. Никиты Струве. — Париж: Ин-т славянских исследований, 1994. — 63 с.
 Бойцов М. А. Не до конца забытый медиевист из эпохи русского модерна…
 Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. — 386 с.
 Вебер Д. И. Исследование религиозной культуры в трудах Л. П. Карсавина // Религиоведение. — Благовещенск, 2017 — Т. 1.—С. 109—116.
 Контексты Л. Карсавина. Вильнюс, 2004 (рец. Andrius Konickis. Levo Karsavino kontekstai // Naujoji Romuva. — 2004. — № 1 (546). — P. 3—11);
 Ласинскас П. Лев Карсавин. Универсальная личность в контекстах европейской культуры. — М.: Изд-во Ипполитова, 2011. — 206 с., 100 экз. ISBN 978-5-93856-184-7
 Лев Платонович Карсавин. — М. : РОССПЭН, 2012.
 Мелих Ю. Б. Философия Всеединства Карсавина и концепция единого у Плотина // Историко-философский ежегодник, 1997. — М., 1999. — С. 169−182.
 Мелих Ю. Б. Персонализм Л. П. Карсавина и европейская философия. М., 2003.
 Оболевич Т. Семён Франк, Лев Карсавин и евразийцы. М.: Модест Колеров, 2020. (Исследования по истории русской мысли. Т. 24). 304 с.
 
 Русские философы в Литве: Карсавин, Сеземан, Шилкарский: [сб. науч. публ. / сост., подгот. к публ. вступ. ст. В. И. Повилайтис]. — Калининград: Изд-во Рос. гос. ун-та, 2005. — 93 с.
 Свешников А. В. Анализ философии гностиков в трудах Л. П. Карсавина (методы и формы научного исследования). // Античный вестник, выпуск 3, Омск, ОмГУ, 1995.
 Свешников А. В. Лев Карсавин : миф свободы в тексте жизни // Мифологема свободы в культуре XX века. Омск, ОмГУ, 1998.
 Свешников А. В. Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (история одного профессорского конфликта) // Новое литературное обозрение. — 2009. — № 96.
 Свешников А. В., Степанов Б. Е. История одного классика: Лев Платонович Карсавин в постсоветской историографии // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. — М. : НЛО, 2009. — С. 332—360.
 Свешников А. В., Степанов Б. Е. Как Карсавин не «вышел в классики». К вопросу о характере и контекстах механизма классикализации в постсоветской историографии // Мир историка: историографический сборник / под ред. В. П. Корзун, С. П. Бычкова. — Вып. 7. — Омск. : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. — С. 193—204.
 Степанов Б. Е. Проблема достоверности в методологии истории культуры Л. П. Карсавина // Достоверность и доказательность в исследованиях по теории и истории культуры. Кн. 1. — М., 2002. — С.183-215.
 Степанов Б., Свешников А. История одного классика: Лев Платонович Карсавин в постсоветской историографии
 Хоружий С. С. Жизнь и учение Льва Карсавина // С. С. Хоружий После перерыва. Пути русской философии. — СПб.: Алетейя, 1994. — С.131-187.
 
 Шаронов В. «Он всегда был русским». История установления места захоронения Льва Платоновича Карсавина.
 К истории мифа о переходе Л. П. Карсавина в католичество. // Слово.ру: Балтийский акцент . 2016, № 2, с. 88-96. 
 Шаронов В. «Джиордано Бруно» как творческая исповедь и пророчество Льва Карсавина
 Шаронов В. И. Карсавин — Скржинской: «Именно вы связали мою метафизику с моей биографией и жизнью вообще…». Философские эманации любви. М., Институт философии РАН. С.384-433.
Шаронов В. И. Учение старика совершенно мною завладело". // Соловьевские исследования. 2023, №3 
Шаронов В. И.  «Незнаем Ты без них и без меня». Полная редакции «Венка сонетов» и «Терцин» Л. П. Карсавина с предисловием. // Христианское чтение. 2021, № 3. С. 117-171.  
Шаронов В. И. Слепая зона архивного наследия Л. П. Карсавина. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2022. № 39. С. 256–291. 
Ястребицкая А. Л. Историк-медиевист Лев Платонович Карсавин (1882—1952). — М., 1991.

Ссылки 
 Лев Платонович Карсавин — русский философ, историк-медиевист, поэт. Интервью с руководителем музея Л. П. Карсавина
 Карсавин, Лев Платонович: Биография. Библиография. Высказывания
 Лев Карсавин (1882—1952): биография и тексты 
 Лев Карсавин. Метафизика любви — Документальный фильм (Россия, 2007). Режиссёр Олег Бараев.
 Карсавин Лев Платонович // Биографика СПбГУ
 «Душа любить осуждена…» к 130 летию Льва Карсавина — Документальный фильм (Россия. 2012) автор: Владимир Шаронов. (1882 г.-1922 г. Л. П. Карсавин и Е. Ч. Скржинская).
 «Уроки обреченной веры» к 130 летию Льва Карсавина — Документальный фильм (Россия. 2012) автор: Владимир Шаронов (1922—1927. Берлин, Париж, критика католицизма, евразийство и евразийцы) .
 «Пока не требует поэта…» к 130 летию Льва Карсавина — Документальный фильм (Россия. 2013) автор: Владимир Шаронов (1928—1949. Каунас, Вильнюс, вклад в литовскую культуру, отношения с католиками и католичеством, переписка с Г. А. Веттером, «Поэма о смерти»)
 Эпитафия. Телефильм Натальи Петренко с участием Константина Иванова и Ярослава Слининна
 Шаронов В. И. Видеоматериалы. Могилы Льва Карсавина и Николая Пунина на мемориальном кладбище заключенных на станции Абезь в Республике Коми.  
 «Иная лучшая потребна мне свобода….» Четвёртый фильм документального проекта «Симфоническая личность» (Россия. 2015) автор: Владимир Шаронов (1949—1952 г.г.).

Историки по алфавиту
Историки Российской империи
Философы Российской империи
Историософы
Медиевисты XX века
Евразийцы
Персоналии:Философия религии
Профессора Петербургского историко-филологического института
Преподаватели Бестужевских курсов
Принудительно лишённые советского гражданства
Пассажиры «Философских пароходов»
Русские эмигранты первой волны в Литве
Преподаватели Университета Витовта Великого
Преподаватели Вильнюсского университета
Историки, репрессированные в СССР
Заключённые Абезьского лагеря
Умершие в местах лишения свободы
Историки русской эмиграции